Gela steht für folgende geographische Objekte:
 Gela, Stadt in der Region Sizilien, Italien 
 Gela (Bulgarien), Dorf in der Gemeinde Smoljan, Bulgarien
 Gela, deutscher Name von Gilău, Gemeinde in Rumänien
 Gela Point, Landspitze an der Südküste der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln

Gela steht außerdem für:
 Gela (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Gela-Maler, Notname eines attischen Vasenmalers

Beiname:
 Archestratos von Gela, griechischer Dichter
 Chromios von Gela, Freund mehrerer Tyrannen von Gela
 Hippokrates von Gela, Tyrann von Gela
 Kleandros von Gela, Tyrann von Gela
 Polyzalos von Gela, Tyrann von Gela

Siehe auch:
 Gela Calcio, italienischer Fußballverein